Al-Bassa – dawna wieś w Mandacie Palestyny
 Al-Bassa – miejscowość w Syrii